Пру́сы () — село в Польше в сельской гмине Коцмыжув-Любожица Краковского повята Малопольского воеводства.

География 
Село находится в 12 км от центра воеводства города Краков.

История 
Село ранее входило в гмину Могила, которая 1 января 1951 года вошла в состав Кракова. В 1975—1998 годах село входило в состав Краковского воеводства.

Население 
По состоянию на 2010 год в селе проживало 742 человека.

Данные переписи 2013 года:

Достопримечательности 
 Воинские некрополи времён Первой мировой войны:
 Воинское кладбище № 399;
 Воинское кладбище № 400;
 Церковь Пресвятой Девы Марии Помощницы верных.

Примечания

Ссылки 
 История села 
 Główny Urząd Statystyczny — TERYT 
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. «Dziennik Ustaw». Nr 29, 2013-02-13. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

Населённые пункты Краковского повета